Forestier est un nom commun et un patronyme usuel (Forestier, Le Forestier). C'est aussi un nom de métier et un adjectif qualifiant ce qui concerne les forêts.

Patronyme Forestier 
 (ordre alphabétique)
 Auguste Forestier (1811-1873), ingénieur des ponts et chaussées
 Auguste Forestier (1887-1958), artiste d'art brut
 Benoît Forestier (1821-1906), prêtre, provincial puis procureur général des Maristes
 Christian Forestier (1944- ), haut fonctionnaire (recteur d’académie)
 Claudius Forestier (1810-1891), directeur sourd de l'institution de sourds à Lyon
 Denis Forestier (1911-1978), instituteur, président de la MGEN, conseiller d'État
 Éloy-Ernest Forestier de Boinvilliers (1799-1886), avocat 
 François Forestier de Villeneuve (), ingénieur et architecte
 François Louis Forestier (1776-1814), général du Premier empire, frère cadet de Gaspard François.
 Frédéric Forestier (né en 1969), réalisateur français 
 Gaspard François Forestier (1767-1832), général du Premier empire, frère aîné de François Louis
 Georges Forestier (1838-1905), ingénieur français des ponts et chaussées et de l'automobile 
 Georges Forestier (né en 1951), professeur de littérature française
 Henry-Claudius Forestier (1874-1922), artiste peintre suisse.
 Jacques Forestier (1890-1978), rhumatologue et joueur de rugby à XV français
 Jean Forestier (né en 1930), coureur cycliste français
 Jean Claude Nicolas Forestier (1861-1930), architecte paysagiste français
 Jean-Étienne-Judith Forestier Boinvilliers (1764-1830), grammairien français
 Joseph Forestier (1815-1882), cornettiste et compositeur français.
 Louis Forestier (1892-1954), directeur de la photographie français du cinéma russe
 Louis Forestier (né en 1931), professeur de littérature française
 Louise Forestier (née en 1943), chanteuse, auteur et comédienne québécoise 
 Raymond Forestier (né en 1962), auteur, compositeur, interprète et comédien 
 René Forestier (né en 1957), coureur cycliste français
 Sara Forestier (née en 1986), actrice française
 Yannick Forestier (né en 1982) est un joueur de rugby à XV français

Patronyme Le Forestier 
 (ordre alphabétique)
 Catherine Le Forestier (née en 1946), chanteuse
 François Le Forestier de Villeneuve (), ingénieur et architecte
 Maurice Le Forestier, réalisateur, scénariste et directeur de la photographie 
 Maxime Le Forestier (né en 1949), auteur, compositeur et interprète 
 
 René Le Forestier (1868-1951), historien, germaniste et érudit, écrivain d'ouvrages sur l'ésotérisme et la Franc-maçonnerie
 René Le Forestier (1903-1972), peintre breton
 Famille Le Forestier de Quillien, famille originaire de Bretagne

Nom commun ou adjectif 

Le mot forestier se rapporte à la forêt et désigne nombre de notions ou métiers corrélatifs.
 Agent technique forestier
 Aménagement forestier
 Cantonnement forestier
 Code forestier
 Document de gestion de l'espace agricole et forestier
 Forestier, qui se rapporte à la forêt
 Forestier, officier royal, régisseur des forêts ou garde
 Garde forestier
 Ingénieur forestier
 Institut forestier et agricole du Sahel
 Maladie de Forestier
 Technicien forestier
 Technicien forestier indépendant

 autres sens
 au début du Moyen Âge, les gouverneurs de la Flandre s'appelaient « grands forestiers »; mais ce titre pourrait plutôt venir du vieux flamand Forst, qui signifie président ou comte (voir par exemple: Lydéric de Flandre). 

Patronyme français
Homonymie de patronyme